Nippon Ishin no Kai – partito politico giapponese, altresì designato con le denominazioni di Japan Restoration Party (2012-2014) e di Japan Innovation Party (dal 2015)
Ishin no tō – partito politico giapponese, altresì designato con la denominazione di Japan Innovation Party